Mandak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mandāq, ort, Zanjan,

Saudiarabien 

 Al Mindak, ort, Al Bahah, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar